«Королева мёртвых» (1916) — немой художественный фильм Михаила Бонч-Томашевского. Фильм вышел на экраны 13.IV.1916. Фильм не сохранился.

Сюжет 
Драматическая поэма в 5 песнях.

Критика 
В. Вишневский охарактеризовал фильм как «типично салонную драму с мистическим сюжетом».

Интересные факты 
 С этой картины началось сотрудничество Бонч-Томашевского и Вертинского.

Примечания 

Фильмы России 1916 года
Утерянные фильмы Российской империи
Фантастические фильмы 1916 года